Egel bezeichnet

 Egel (Hirudinea), eine Ordnung der Ringelwürmer
 als Wortelement einige Gattungen der Saugwürmer (Trematoda), z. B. Pärchenegel

Egel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Egel (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Karl Georg Egel (1919–1995), deutscher Schriftsteller
 Martin Egel (* 1944), deutscher Konzert- und Opernsänger
 Theodor Egel (1915–1997), deutscher Dirigent, Gründer des Freiburger Bachchors